Gehringer ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Gehringer (1903–1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Horst Gehringer (* 1970), deutscher Archivar
 Joseph Gehringer (1803–1856), württembergischer Pfarrer, Landtagsabgeordneter
 Konrad Gehringer (1939–2003), deutscher Mechaniker und Erfinder
 Raoul Gehringer (1971–2018), österreichischer Komponist

Siehe auch:

 Gehring
 Geringer